Stati Uniti d'America
 Martinsburg – città della Contea di Keokuk, Iowa
 Martinsburg – città della Contea di Audrain, Missouri
 Martinsburg – villaggio della Contea di Dixon, Nebraska
 Martinsburg – città della Contea di Lewis, New York
 Martinsburg – villaggio della Contea di Knox, Ohio
 Martinsburg – borough della Contea di Blair, Pennsylvania
 Martinsburg – capoluogo della Contea di Berkeley, Virginia Occidentale